Correas est un nom de famille d'origine espagnole notamment porté par :

 Edmundo Correas (1901-1991), écrivain, historien et homme politique argentin ;
  (1870-1947), réalisateur espagnol ;
 Gonzalo Correas (1571-1631), humaniste du siècle d'or espagnol ;
 Jérôme Correas (né en 1966), chef d'orchestre, claveciniste et baryton-basse français.

Patronyme hispanique